Воињаса има више значења:

 Воињаса (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Воињаса (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Воињаса (Олт), општина у округу Олт у Румунији
 Општина Воињаса (Валча), општина у округу Валча у Румунији